JPD steht für

 Juneau Police Department, Alaska
 Jugendpresse Deutschland

Abkürzung